Латвийская социал-демократическая рабочая партия (ЛСДРП) — название двух политических партий в Латвии:

 Латвийская социал-демократическая рабочая партия — историческая политическая партия, действовавшая на территории Латвии в 1904—1940 годах;
 Латвийская социал-демократическая рабочая партия — современная политическая партия, действующая в Латвии с 1989 года.